Dedem ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Anthony Boldewijn Gijsbert van Dedem van den Gelder (1774–1825), niederländischer General in französischen Diensten
 Elisabeth van Dedem Lecky (1842–1912), niederländisch-irisch-britische Autorin, Historikerin und Suffragette
 Willem Karel van Dedem (1839–1895), niederländischer Politiker und Jurist

Siehe auch
 Dedem (Adelsgeschlecht)